Le château Darius est un domaine viticole situé à Saint-Laurent des Combes (Gironde). Il est classé en appellation Saint-émilion-grand-cru de la région viticole de Bordeaux.

Historique 
Château Darius est créé par la famille Pommier en 1990. La famille Pommier est propriétaire de différents vignobles dans le Bordelais depuis 1863. Lorsque leur fils Flavien Darius reprend la direction en 2017, celui-ci axe la communication du domaine sur les réseaux sociaux et les NFTs. Une nouvelle marque de vin, Hadid Wine, est créée en partenariat avec Mohamed Hadid, magnat de l’immobilier et père des modèles Bella et Gigi Hadid.

Vignoble 
Le domaine viticole, qui s'étend sur une surface de plus de , est situé sur un sol argilo-calcaire. L'encépagement est constitué à 50 % de merlot et à 50 % de cabernet franc. L'âge moyen des vignes est de 40 ans.

Prix 
 Concours de Bordeaux 2011 : Médaille d'Or pour son saint-émilion-grand-cru millésime 2009.
 Concours Féminalise 2021 : Médaille d'Or pour son saint-émilion-grand-cru millésime 2019.
 Concours des Grands Vins de France à Mâcon 2009, 2011, 2015, 2019 : Médaille d'Or pour son saint-émilion-grand-cru millésimes 2007, 2009, 2013 et 2019.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 

Vignoble de Saint-Émilion
Domaine viticole en Gironde